Татьяна Георгиевна Курьянова (Сорокина-Курьянова) (24 марта 1948 года) — советская и российская актриса. Заслуженная артистка РФ (1993).

В 1970 году окончила студию при Центральном детском театре (ныне — Российский академический Молодёжный Театр) и стала его актрисой.

Театр 
  — «Оркестр» (Ж. Ануй). Режиссёр: Валерий Киселёв — М-м Ортанс
 2004 — «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова. Режиссёры: Алексей Блохин, Алексей Весёлкин — Бастинда

Радио 
 «Клуб знаменитых капитанов» — Дик Сенд
 «В стране литературных героев» — школьник Гена
 «Дети капитана Гранта» — Роберт Грант
 «Эликсир Купрума Эса» — Родя Маршев
 "Вино из одуванчиков"

Кино 
1989 — «Женщины, которым повезло» — Ирина Агишева (актриса-травести)
1987 — «Малыш» (фильм-спектакль) — Малыш

Актриса дубляжа 
1996 — «Рождественское сокровище Михея»
1995 — «Кто первый?»
1994 — «Богатенький Ричи»
1993 — «Таинственный сад»
1993 — «Томминокеры» (ТВ)
1991 — «Капитан Крюк»
1988 — «Узники „Ямагири-Мару“»
1986 — «Приключения пингвинёнка Лоло»

Озвучивание мультфильмов 
 1988 — Веселая карусель № 27. Кто первый?
 1988 — Узники «Ямагири-мару» — Пашка Гераскин
 1986—1987 — Приключения пингвинёнка Лоло
 1986 — Я жду тебя, кит!

Ссылки 
Страница актрисы на сайте театра